Bartosz Turkowski, (ur. 22 września 1983) – polski gitarzysta basowy. W lutym 2007 roku początkowo jako muzyk sesyjny dołączył do zespołu Votum z którym w lipcu 2007 zarejestrował w studiu DBX płytę długogrająca. Od tego momentu został też stałym członkiem kapeli. Debiutancka płyta Time Must Have a Stop została wydana nakładem Insanity Records w lutym 2008 i ponownie w styczniu 2009 przez Progrock Records. 23 listopada 2009 miała miejsce premiera drugiej płyty zespołu- "Metafiction" wydana nakładem Mystic Production. W latach 2005-2011 grał z  Piotrem Krupskim instrumentalną muzykę elektroniczną, a od maja 2007 roku w niektórych utworach tworzył partie rytmiczne na perkusji Simmons W latach 2006-2011 współpracował z zespołem Landscape, przy czym w ostatnim roku były to jedynie 2 występy na zasadzie gościnnej. W lutym 2013 ukazała się kolejna płyta zespołu Votum - "Harvest Moon". W tym samym miesiącu wyjechał wraz z zespołem Dianoya jako support Riverside na miesięczną trasę koncertową po Europie. Od tego momentu jest także członkiem tej grupy.

Dyskografia 
 Piotr Krupski "Kombimus" (Old Skool-OS 002), 
 Votum "Time must have a stop" (Insanity Records-IRCD003)
 Piotr Krupski "Elbing 1904" (wyd. 15.04.2008)
 Elektroniczne Pejzaże Muzyczne 2008 (PKCD 002)
 Landscape "Outside of Nowhere" 2011 (LM67CD)
 Votum "Time must have a stop" 2009 (Progrock Records)
 Votum "Metafiction" 2009 (Mystic Production, MYSTCD 107)
 Votum "Harvest Moon" 2013 (Mystic Production, MYSTCD 232)

Przypisy 

Polscy basiści metalowi
Urodzeni w 1983